Детлаф — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Детлаф, Андрей Антонович (1922—2003) — кандидат технических наук, профессор МЭИ.
 Детлаф, Антон Осипович (1883—1969) — член Всероссийского учредительного собрания, преподаватель математики.
 Детлаф, Татьяна Антоновна (1912—2006) — советский, российский эмбриолог, биолог развития.